Dunbar – miasto w Szkocji
 klan Dunbar – klan szkocki

Miejscowości w USA:
 Dunbar – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Dunbar – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Dunbar – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
 Dunbar – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Dunbar – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Dunbar (ang. Dunbar Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Dunbar (ang. Dunbar Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Dunbar (ang. Dunbar Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Dunbar (ang. Dunbar Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette

Zobacz też 
 Dunbar Point